Золотой матч чемпионата Казахстана по футболу 2000 года — дополнительный матч за золотые медали Чемпионата Казахстана состоялся 29 октября 2000 года на «Центральном» стадионе в Алма-Ате между командами «Женис» (номинальный хозяин поля) и «Аксесс-Голден Грейн».

В сезоне 1999 года футбольный клуб «Аксесс-Голден Грейн» был серебряным призёром, а футбольный клуб «Женис» занял 4 место.

Турнирное положение команд после 28 тура 

По итогам 28 туров астанинский «Женис» и петропавловский «Aксесс-Голден-Грейн» набрали по 74 очка, поделив между собой первое место в турнирной таблице, отрыв от ближайшего преследователя составил 14 очков. В данном случае, по регламенту проведения чемпионата Казахстана по футболу в 2000 году, прочие показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

В сезоне 2000 года команды встречались дважды. В 12-м туре в Петропавловске игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В 21-м туре в Астане со счётом 1:0 победили столичные футболисты. Начиная с 20 сентября 2000 года команды синхронно выигрывали в каждом поединке на протяжении 6 игровых дней подряд, вплоть до последнего тура.

Так «Женис» последовательно обыграл «Восток» (2:1), «Спартак» (3:0), «Кайсар» (2:1), «Ордабасы» (3:1), «Шахтёр» (4:1) и «Жетысу» (8:0).

Футболисты клуба «Aксесс-Голден-Грейн» одержали победы над «Шахтёром» (2:1), «Жетысу» (5:0), «Жигером» (3:0), «Кайратом» (1:0), «ЦСКА» (3:0) и «Таразом» (4:0).

Таким образом, второй раз в истории Чемпионата Казахстана по футболу победитель выявлялся в дополнительном матче.

Отчёт о матче

Ход матча 
В начале первого тайма быстрый гол забил грузинский форвард «Жениса» Василий Сепашвили на 7-ой минуте встречи. В дальнейшем игра происходила на равных курсах.

После первого тайма замену совершила только команда «Аксесс-Голден Грейн». Точка в матче была поставлена после нарушения правил петропавловским игроком Кириллом Прядкиным на 85-й минуте, после которого был назначен пенальти. Его успешно реализовал Олег Корниенко.

Ряд болельщиков утверждали, что настоящей борьбы в этом матче не было.

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 1997 — золотой матч
 Чемпионат Казахстана по футболу 2008 — золотой матч

Примечания

Ссылки 
 Матч на сайте FootballFacts.ru

Золотой матч
Футбол в Азии в 2000 году
Футбол в Казахстане в 2000 году
Матчи чемпионата Казахстана по футболу
Октябрь 2000 года
События 29 октября
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Матчи ФК «Кызыл-Жар»